Michael Berry (1911-2001), homme de presse britannique ;
 Michael Berry (né en 1941), physicien théoricien britannique, professeur de physique mathématique ;
 Michael Berry (né en 1960), écrivain ;
 Michael Berry, réalisateur.
 Michael Berry (né en 1991), athlète américain